Het ATP-toernooi van Indian Wells 2003 (met de officiële naam Pacific Life Open) vond plaats van 5 tot en met 16 maart 2003. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van de Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells